Der Tag, an dem die Erde stillstand steht für:

 Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951), ein Film von Robert Wise aus dem Jahr 1951
 Der Tag, an dem die Erde stillstand (2008), ein Film von Scott Derrickson aus dem Jahr 2008
 Der Tag an dem die Erde stillstand 2 – Angriff der Roboter, ein Film von C. Thomas Howell aus dem Jahr 2008